Good Times Bad Times kan verwijzen naar

"Good Times, Bad Times" (Rolling Stones), een nummer van The Rolling Stones uit 1964
"Good Times Bad Times" (Led Zeppelin), een nummer van Led Zeppelin uit 1969
Good Times Bad Times (Godsmack), een album van Godsmack uit 2007